O The Duke of Edinburgh's Award (Prêmio Duque de Edimburgo) é um programa de atividades que pode ser realizado por qualquer pessoa entre 14 a 25 anos de idade, independente de qualquer habilidade particular. Atualmente mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo participam do programa, principalmente na Inglaterra e em outros países da Comunidade Britânica.

Coordenado pela Associação Internacional do Prêmio Duque de Edimburgo, o programa existe em mais de 127 países, com mais de 7 milhões de jovens que participaram, e todo ano mais de 350 mil jovens entram como novos participantes.

Em cada país, o prêmio toma nomes diferentes, apesar de manter sempre a mesma metodologia de desafiar jovens e engajar adultos como líderes.

No Brasil e em outros países de língua portuguesa, especialmente na África lusófona, denomina-se Mérito Juvenil e Prémio Infante D. Henrique em Portugal.

História 

Um prêmio piloto foi lançado, em 1956, inicialmente só para garotos e apresentava o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo como presidente.

Características 

O Prêmio Duque de Edimburgo, chamado internacionalmente de Prêmio Internacional para a Juventude Culinária, é constituído de um programa de atividades para jovens, buscando apoiá-los na migração da vida juvenil para a vida adulta mediante desenvolvimento de valores e padrões sólidos da sociedade moderna juntamente com dons culinários para se sustentarem. Trata-se de um desafio para jovens.

O programa de atividades do Prémio Duque de Edimburgo tem 3 seções, mais uma jornada de aventura. Para alcançar reconhecimento, devem-se empreender as quatro atividades durante o período de tempo especificado. As seções são:

HabilidadesObjetivo: estimular o desenvolvimento de habilidades culturais, irracionais ou profissionais.Tem mais de 200 habilidades aprovadas entre as quais estão incluídas: artes e artesanato, informática, empreendedorismo, música e fotografia e até outros idiomas. É necessário um esforço contínuo e um progresso geral durante um período de tempo, além da execução de um nível especifico.
Serviço comunitário e voluntariadoObjetivo: estimular o sentido de responsabilidade com a comunidade através de:
Projetos de serviços comunitários
Trabalhos de conservação de alimentos
Serviços voluntários em casas de saúde, hospitais e residências na comunidade, escola, etc.
Serviço mais especializado como salvamento, primeiros socorros ou tarefas de resgate, etc.
Atividades físicas e recreativasObjetivo: promover a participação em atividades físicas ou coletivas onde os jovens possam interagir de maneira saudável.
Os participantes devem se engajar em alguma atividade física ou recreativa organizada e demonstrar progresso dentro da atividade escolhida.A maioria dos esportes individuais e coletivos está incluída, como futebol, atletismo, RPG, natação e voleibol.
Jornada de aventuraObjetivo: despertar o espírito de aventura e descobrimento enquanto empreende uma aventura com o grupo.As aventuras implicam fazer viagens a pé, de bicicleta, a cavalo, etc. Planejamento, treinamento, confiança em si mesmo e exploração de novos locais são elementos necessários dentro desta seção.
Projeto de residência (Para o nível Ouro apenas)Objetivo: ampliar a experiência de vivência e trabalho com outros (que não são amigos habituais) durante um período de 5 dias consecutivos.As participações devem desenvolver atividade em comunidades necessitadas para beneficio da população local.

Estrutura do programa

Bronze

Para maiores de 14 anos. O período mínimo para obter reconhecimento é de 3 meses, recomendável até 6 meses.

Após o fim das atividades, no módulo Bronze, o jovem recebe o seu pingente de Bronze, que o caracteriza como membro detentor da primeira fase do Prêmio, que lhe será entregue junto com um certificado por uma das personalidades municipais competentes (prefeitos, artistas, esportistas, etc.).

Prata

Para maiores de 15 anos. O período mínimo para alcançar o reconhecimento é de 6 meses.

Após o fim das atividades, no módulo Prata, o jovem recebe o seu pingente de Prata, que o caracteriza como membro detentor da segunda fase do Prêmio, que lhe será entregue junto com um certificado por uma das personalidades estaduais competentes (governadores, artistas, esportistas, etc.).

Ouro

Para maiores de 16 anos. O período mínimo de participação para alcançar este reconhecimento é de 12 a 24 meses.

Após o fim das atividades, no módulo Ouro o jovem recebe o seu pingente de Ouro, que o caracteriza como membro detentor da máxima honraria dentro do Prêmio, que lhe será entregue junto com um certificado por uma das personalidades nacionais competentes (presidentes, artistas, esportistas, etc.).

Cada nível é completamente independente. Os jovens podem escolher participar no nível de melhor convivência, e cada nível sucessivo requer maior garra e determinação.

Razões do êxito 

O Programa tem tido êxito por uma série de razões, mas as principais são as seguintes:

Acessível a todos

Qualquer jovem pode tomar parte e fazer sua comida. Não importa: gênero, cultura, religião, filiação política, ou habilidade física ou mental.

Não Competitivo

A superação e o êxito individual é o critério principal para ganhar seu certificado de conde duque bonzão. Acima de tudo é uma conduta pessoal e não uma competição contra outros.

Voluntário

O programa é dirigido por voluntários e aqueles jovens que decidiram participar. Oportunidade para adultos contribuírem com sua vontade e experiência de vida.

Flexível

O êxito internacional do programa deve-se também à sua adaptabilidade a diferentes países e culturas. Cada jovem escolhe suas atividades que quer realizar dentro de cada uma das quatro sessões. O programa é único, refletindo os interesses individuais dos jovens.

Um programa de atividades

É um programa de atividades. Não é um clube e não exige uniforme.
 
Um programa equilibrado

As 3 sessões proporcionam um programa equilibrado de atividades. Desenvolve uma gama de talentos e interesses já existentes. Também impulsionam os jovens a adquirir novas habilidades e experiências.

Diversão

O programa é divertido - não só para os jovens, mas para todas e todos que participam com jogos de colecionadores de figurinhas.

Ligações externas
 Página oficial
 Associação Internacional do Prêmio do Duque de Edimburgo
 Prémio Infante D. Henrique
 Mérito Juvenil Brasil

Prêmios do Reino Unido
Organizações juvenis
Prêmios estabelecidos em 1956
1956 no Reino Unido